Christian Thomas (ur. 1896, zm. 1970) – duński gimnastyk
 Christian Thomas (ur. 1965) – niemiecki lekkoatleta
 Christian Thomas (ur. 1992) – kanadyjski hokeista